Первый дивизион Саудовской Аравии по футболу 2011/2012 годов проходил с 23 сентября 2010 года и закончился 11 мая 2011 года.

По итогам прошлого сезона во 2-й дивизион никто не вылетел, так как лига была расширена с 14 участников до 16. Лигу пополнили клубы «Аль-Наджма»,"Аль-Джил","Аль-Рабиа" и «Аль-Оруба».

Клубы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Ссылки 
 Сайт Федерации футбола Саудовской Аравии
 Сайт о саудовском футболе

2010/2011
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2010 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011